Nakas ist der Familienname folgender Personen:
 Audrius Nakas (* 1967), litauischer Schauspieler und Politiker, Seimas-Mitglied
 George Nakas (* 1970), schwedischer Schauspieler
 Kestutis Nakas (* 1953), US-amerikanischer Dramatiker
 Nikolaos Nakas (* 1982), deutscher Fußballspieler griechischer Herkunft
 Stelios Nakas (* 1994), griechischer Fußballspieler